Meurig est un anthroponyme/prénom masculin gallois. Peut-être une celtisation du latin Mauricius, c'est l'équivalent du prénom français Maurice. Il est notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Meurig ap Idnerth (), roi de Buelt ;
 Meurig ap Tewdrig (), roi de Gwent ;
  (), roi de Glywysing ;
 Meurig ap Arthfael (), roi de Gwent ;
 Meurig ap Dyfnwallon ( ) est un roi de Ceredigion et d'Ystrad Tywi c'est-à-dire le  Seisyllwg.
 Meurig ap Hywel (), roi de Gwent ;
  (mort en 1161), évêque de Bangor ;
  (mort en 1595), barde gallois ;
  (né en 1961), .

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom gallois

br:Meurig
en:Meurig